Струмешница — топоним:
 Струмешница (река);
 Струмешница (село, Болгария).